Kauerndorf bezeichnet:
 Kauerndorf (Altenburg), Ortsteil der Stadt Altenburg, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Kauerndorf (Ködnitz), Ortsteil der Gemeinde Ködnitz, Landkreis Kulmbach, Bayern